Джон Элиот:
 Элиот, Джон (1592—1632) — английский государственный деятель. 
 Элиот, Джон (1590—1632) — английский адмирал и государственный деятель.
 Элиот, Джон (1604—1690) — пуританский миссионер и лексикограф, проповедовавший среди индейцев.
 Примечания